IFU eller ifu har flere betydninger:
 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene – dansk fond for erhvervsmæssig udvikling
 International Football Union – fodboldsammenslutning for lande, som ikke er knyttet til FIFA